

Toponyme 

 Dinan, une commune française, sous-préfecture du département des Côtes-d'Armor en région Bretagne ;
 la pointe de Dinan à Crozon dans le Finistère ;
 ruisseau du Dinan, un affluent du Loir, dans la forêt de Bercé.

Patronyme

Pseudonyme 

 Albert Dinan (1902-1976), est un acteur français.
Patronyme français